Stanisław Płaza (zm. 1587) – burgrabia krakowski, starosta ojcowski, krzeczowski, przeborowski
 Stanisław Płaza (1927–2006) – polski historyk prawa, profesor
 Stanisław Płaza – polski chemik, profesor